Cafiero es un apellido que puede hacer referencia a:

Carlo Cafiero, anarquista italiano.
Antonio Cafiero, político argentino.
Mario Cafiero, político argentino, hijo de Antonio Cafiero.
Juan Pablo Cafiero, político argentino, hijo de Antonio Cafiero.
Santiago Cafiero, político argentino, hijo de Juan Pablo Cafiero.